Osoby o tym nazwisku:
 Gregor Hauffe – niemiecki wioślarz
 Sylwester Hauffe – polski piłkarz ręczny